Муле́н-ан-Тоннерруа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 90 км на північний захід від Діжона, 36 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 50 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 102,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мулен-ан-Тоннерруа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мулен-ан-Тоннерруа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна